Тёпловский — поселок в Перелюбском районе Саратовской области, административный центр Тепловского муниципального образования.

География 
Находится у реки Тёпловка на расстоянии примерно 42 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Перелюб.

История
Основан в 1890 г.

Население 
Постоянное население составляло 677 человека в 2002 году (русские 77%) ,  468 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Перелюбского района